She Came in Through the Bathroom Window (The Beatles), lied van The Beatles
 She Came in Through the Bathroom Window (Beverly Hills, 90210), aflevering van Beverly Hills